Натуральне число 1828
 1828 рік до нашої ери
 1828 рік нашої ери